Die Extraliga 2003/04 war die zwölfte Spielzeit der slowakischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften und Modus 

Am Start waren mit ŠK HOFFER Komárno, ŠK Hydina Košice, ŠK Slovan Bratislava, ŠK Dunaj Bratislava, ZK Slovakofarma Hlohovec, ŠK Slovan Levice, ŠK Softip Rajecké Teplice, ŠK Bestex Nové Zámky, ŠK Tatran Prešov und ŠKŠ Dubnica die ersten zehn der Extraliga 2002/03, außerdem waren der ŠK Slávia Nitra und der ŠK Liptov aus der 1. liga aufgestiegen.
Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern, über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie). Die drei Letzten stiegen ab und wurden durch die Aufsteiger aus der 1. liga ersetzt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2003/04.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. und 26. Oktober, 15., 16., 29. und 30. November 2003, 18. und 31. Januar, 1. Februar sowie 6. und 7. März 2004.

Saisonverlauf 

Der Titelverteidiger ŠK HOFFER Komárno, ZK Slovakofarma Hlohovec und der ŠK Slovan Bratislava lieferten sich einen Dreikampf um den Titel, den Hlohovec in der letzten Runde für sich entschied, obwohl sie gegen beide direkten Konkurrenten verloren. Der ŠK Slovan Levice stand vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über die beiden übrigen Abstiegsplätze erst in der Schlussrunde gegen den ŠK Dunaj Bratislava und den ŠK Softip Rajecké Teplice fiel.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schachveranstaltung 2003
Schachveranstaltung 2004